Ангре́н ():
 Ангрен — город в Ташкентской области Узбекистана.
 «Ангрен» — узбекистанский футбольный клуб из города Ангрен.
 Ангрен (Ахангаран) — река в Узбекистане, правый приток реки Сырдарья.